Violante de Bar (ducado de Bar, 1365-Barcelona, 13 de agosto de 1431), princesa de Bar y reina consorte de Aragón como la segunda esposa de Juan I de Aragón (1387-1396).

Culta, políglota, lectora y escritora, dejó como legado un total de 45 volúmenes de cartas (unos 9.000 folios) en las que nos habla de la vida política y cultural del momento así como de su papel como hija, esposa y madre. Escritas en latín y catalán, es una de las colecciones más extensas escritas por una mujer en la España medieval. Todas ellas se conservan en el Archivo General de la Corona de Aragón, en Barcelona.

Orígenes familiares 
Hija del conde Roberto I de Bar y de María de Francia. Era nieta por línea paterna del conde Enrique IV de Bar y de Violante de Flandes, y por línea materna del rey Juan II de Francia y Bona de Luxemburgo. Era sobrina del rey Carlos V de Francia.

Biografía 
En 1380 se casó en Montpellier con el infante Juan de Aragón, contra la voluntad del rey Pedro el Ceremonioso (que quería casar a su hijo Juan con María de Sicilia). Tuvo buena relación con su esposo, pero unas relaciones tempestuosas con sus suegros, sobre todo con la última esposa del rey Pedro, Sibila de Fortiá. El conflicto era de tales dimensiones que se crearon en la corte dos partidos alrededor de cada mujer. Acabó en el año 1387, con la muerte del rey y la subida al trono de Juan; éste hizo encarcelar a Sibila y ceder todos sus bienes a Violante.

A partir de entonces, Violante y su marido iniciaron una vida de lujo y malversación de las rentas de la monarquía, ayudados por las camarillas de cada uno. Las Cortes de Monzón de 1383 y las de 1388 denunciaron estos hechos, pero fueron desoídas.

Cuando en el año 1396 el rey Juan murió mientras se encontraban en una cacería, sin ninguna descendencia masculina que le sobreviviera, la reina Violante fingió estar embarazada para protegerse, pero pronto se descubrió la falsedad y se nombró nuevo rey al hermano de Juan, Martín I el Humano.

No volvió a participar en la política real hasta la muerte del nuevo rey en el año 1410, también sin descendencia. Entonces defendió la posibilidad de los derechos sucesorios de su nieto, Luis de Calabria, ante los seguidores de Jaime de Urgel y de Fernando de Trastámara, candidato que finalmente consiguió el trono de la corona de Aragón en 1412 en el Compromiso de Caspe.

Murió el 3 de julio de 1431 y fue enterrada en la catedral de Barcelona, trasladándose sus restos, en 1460, al monasterio de Poblet, donde estaba enterrado su marido, Juan I.

Matrimonio y descendencia 

Se casó en 1380, en Montpellier, con el rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña y de Córcega, y conde de Barcelona, de Rosellón y de Cerdaña, Juan I el Cazador, convirtiéndose en su segunda esposa. De este matrimonio nacieron:

Jaime (1382-1388), nombrado duque de Gerona y conde de Cervera en 1387.
Violante (1384-1442), casada en 1400 con Luis II de Nápoles.

Además tuvieron varios hijos que murieron poco después de su nacimiento:
Fernando (1389-1389), duque de Gerona y conde de Cervera.
Antonia (1391-1392).
Leonor (1393-1393).
Pedro (1394-1394), duque de Gerona y conde de Cervera.
Juana (1396-1396).

Referencias

Enlaces externos

Bibliografía 
La Gran Enciclopèdia en català, Barcelona, Edicions 62, 2004, tomo 20. ISBN 84-297-5448-2

Condes de Barcelona
Reinas consortes de Aragón del siglo XIV
Sepultados en el Monasterio de Poblet
Escritoras de España
Españolas del siglo XIV
Españolas del siglo XV
Fallecidos en Barcelona
Reinas consortes de Aragón (con la casa de Aragón)
Nobles francesas del siglo XIV